Georges Weulersse (1874-1950), orientaliste français ;
 Jacques Weulersse (1905-1946), géographe français spécialisé dans le monde arabe et africain ;
 Odile Weulersse (1938), écrivaine française.